Andreas Furrer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Furrer (Jurist) (* 1963), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Andreas Furrer (Eishockeyspieler) (* 1983), Schweizer Eishockeyspieler